Montanhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Montanhas (ort), Rio Grande do Norte, 
 Montanhas (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar